13 Assassins steht für:

 13 Assassins (1963), japanischer Film von Eiichi Kudō
 13 Assassins (2010), japanischer Film von Takashi Miike